Шкаф  (от  или , от  — приводить в порядок) может означать:

Мебельное изделие:
 Шкаф — мебельное изделие (преимущественно с дверками или с ящиками) для хранения предметов различного функционального назначения.
 Шкаф для одежды (платяной шкаф, шифоньер, гардероб) — шкаф для хранения одежды.
 Книжный шкаф (шкаф для книг) — шкаф, предназначенный для хранения книг.
 Сушильный шкаф — предмет кухонной мебели, предназначенный для стекания воды с вымытой посуды и естественной сушки

 В литературных произведениях:
 Исчезательный шкаф
 Платяной шкаф (Хроники Нарнии)

Специальное устройство в виде закрывающейся коробки для сушки, готовки и других целей:
 Почтовый шкаф — специальный шкаф с запирающимися ячейками для корреспонденции в многоквартирных домах
 Вытяжной шкаф — лабораторное оборудование, закрытая камера с вытяжной вентиляцией для работы с летучими вредными веществами

Несущая конструкция, служащая для размещения и защиты механизмов, приборов, их узлов и деталей с возможностью их закрепления на внутренней поверхности:
 Пожарный шкаф — вид пожарного инвентаря.
 Распределительный шкаф — см. Распределительный щит
 Защищённый телекоммуникационный шкаф — шкаф для размещения и защиты телекоммуникационного оборудования
 Шкаф коллекторный — шкаф для установки оборудования теплого пола и узлов учёта.

Прочее:
 Часовой шкаф — напольные маятниковые часы в высоком деревянном корпусе, а также сам часовой корпус

См. также 
 Осиирэ — традиционный японский встроенный шкаф

Примечания